Asmir Begović (1987) – calciatore bosniaco
 Milan Begović (1876-1948) – poeta, scrittore e commediografo croato
 Senad Begović (1969) – cestista bosniaco